Rum, Sodomy, and the Lash — второй студийный альбом англо-ирландской группы The Pogues, изданный в 1985 году.

Об альбоме 
Название альбома позаимствовано из цитаты, часто приписываемой Уинстону Черчиллю: «Не говорите мне о военно-морской традиции. Это не что иное, как ром, содомия и плеть». Название было предложено барабанщиком Эндрю Ранкеном. На обложке изображена картина Теодора Жерико «Плот „Медузы”» с лицами участников группы. В 2005 году Том Уэйтс назвал Rum, Sodomy, and the Lash одним из своих любимых альбомов. Кроме того, альбом занял 440 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone», а Pitchfork Media поставил его на 67 место в списке «100 лучших альбомов 1980-х».

Список композиций 
Оригинальная долгоиграющая пластинка

В переиздании 2004 года были добавлены 6 песен

«London Girl», «A Rainy Night in Soho», «Body of an American» и «Planxty Noel Hill» выходили на мини-альбоме 1986 года Poguetry in Motion.

Участники записи 
 Шейн МакГован — вокал
 Спайдер Стэйси — вистл
 Джеймс Фирнли — аккордеон
 Джем Финер — банджо
 Кейт О’Риордан — бас-гитара, вокал на «I’m a Man You Don’t Meet Every Day»
 Эндрю Ранкен — барабаны
 Фил Шеврон — гитара

Гости
 Генри Бенах — скрипка
 Дик Катхелл — валторна
 Томми Кин — ирландская волынка

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs
 Страница альбома

Альбомы 1985 года
Альбомы The Pogues
Альбомы, спродюсированные Элвисом Костелло
Альбомы Stiff Records